Департамент Хенераль-Лопес () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 11558 км². Население — 191024 человек. Плотность населения — 16,50 чел./км².

Административный центр — Мелинкуэ. Крупнейший город Венадо-Туэрто.

Департамент назван в честь генерала Эстанислао Лопеса (1786—1838 гг.) (), участника и одного из руководителей борьбы за
независимость Аргентины,губернатора провинции Санта-Фе в 1818—1838 годах.

География 
Департамент расположен на юге провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Касерос
 на северо-востоке — с департаментом Конститусьон
 на юге и западе — с провинцией Буэнос-Айрес
 на западе — с провинцией Кордова

Озеро Мелинкуэ, расположенное на территории департамента, славится целебными грязями, привлекающими многочисленных отдыхающих.

Административное деление 

Муниципалитеты
 Венадо-Туэрто ()
 Руфино ()
 Фирмат ()
 Вилья-Каньяс ()
Коммуны
 Аменабар ()
 Арон Кастельянос ()
 Диего-де-Альвеар ()
 Каньяда-дель Укле ()
 Кармен (Санта-Фе) ()
 Каррерас ()
 Кафферата ()
 Кристоферсен ()
 Ла Чипса ()
 Лабордебой ()
         
 Лассарино ()
 Маджоло ()
 Мария-Тереса ()
 Мелинкуэ (Сан-Урбано) ()
 Мерфи ()
 Мигель Торрес ()
 Сан Грегорио ()
 Сан-Франсиско-де-Санта-Фе ()
 Сан Эдуардо ()
 Санкти Спириту ()
 Санта-Исабель ()
 Теодолина ()
 Уилрайт ()
 Хьюс ()
 Чапуй ()
 Човет ()
 Элортондо ()

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе